Tresca ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Tresca (1879–1943), US-amerikanischer Anarchist und Journalist
 Giuseppe Tresca (1710–1795), italienischer Maler des Barock
 Henri Tresca (1814–1885), französischer Ingenieur

Siehe auch:
 Treska
 Dreska